Эрмон:
 Эрмон (Армения)
 Эрмон (Франция)